Плотник — профессия, связанная с грубой обработкой дерева, производством из него мебели и постройкой деревянных зданий.

Насекомые 
 Пчёлы-плотники — род пчёл
 Плотник острогрудый — вид жуков-жужелиц
 Усач-плотник — вид крупных жуков

Прочее 
 «Плотник» — художественный фильм Авдотьи Смирновой
 Царь-плотник — памятник Петру I в Санкт-Петербурге

См. также 
 Плотников
 Плотники